A39 kan avse

 A39 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A39 (motorväg, Frankrike)
 A39 (motorväg, Portugal)
 A39 (motorväg, Tyskland)